Marino Grimani (kardinaal), 1489 – 1546
 Marino Grimani (doge),  1532 – 1605